

Patronyme 
Le nom de Rosenbach est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Abraham Simon Wolf Rosenbach (1876-1952), collectionneur, érudit et vendeur américain de livres et de manuscrits rares ;
 Anton Julius Friedrich Rosenbach (1842-1907)
 Helene Deutsch-Rosenbach (1884-1982) psychanalyste américaine d'origine autrichienne ;
  (1606–1669)
 Nicolas von Rosenbach (1836-1901)

Toponymes 
 Rosenbach, ville de Saxe
 Rosenbach Museum, musée de Pennsylvanie

Homonymie de patronyme germanique
Homonymie de toponyme